Мартина Хингис и Леандер Паес защищали прошлогодний титул, но уступили в четвертьфинале Сане Мирзе и Ивану Додигу. Победителями розыгрыша стали россиянка Елена Веснина и бразилец Бруно Соарес, победив в финале американку Коко Вандевеге и румына Хория Текэу.

Посев 

  Саня Мирза /  Иван Додиг (Полуфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Боб Брайан (Четвертьфинал)
  Чжань Юнжань /  Рохан Бопанна (Четвертьфинал)
  Катарина Среботник /  Джейми Маррей (Четвертьфинал)

<ol start=5>
  Елена Веснина /  Бруно Соарес (Титул)
  Луция Градецкая /  Марцин Матковский ''(Первый раунд)
  Ракель Атаво /  Равен Класен ''(Первый раунд)
  Чжань Хаоцин /  Максим Мирный (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу 

  Айла Томлянович /  Ник Кирьос (Первый раунд)
  Дарья Гаврилова /   (Первый раунд)
  Анастасия Родионова /  Крис Гуччоне (Первый раунд)
   /   ''(Первый раунд)

<ol start=5>
  Чжэн Сайсай /  Чон Хён ''(Первый раунд)
  Кимберли Биррелл /  Джон Миллман ''(Первый раунд)
  Арина Родионова /  Мэтт Рид ''(Первый раунд)
  Джессика Мур /   ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2016